Michelle Williams (actrice), een Amerikaanse actrice, bekend van Dawson's Creek en Brokeback Mountain
 Michelle Williams (zangeres), een Amerikaanse zangeres, bekend van Destiny's Child
 Michelle Williams (zwemster), een Canadese zwemster